Фегоптерис, или Буковник (; от  и ), — род папоротников семейства , распространённый в горных лесах Северного полушария.

Ботаническое описание 
Некрупные папоротники. Корневища тонкие, ползучие, покрыты светло-коричневыми или светло-бурыми ланцетными чешуями. Листья 10—50 см длиной, широколанцетные, ланцетно-яйцевидные или яйцевидно-сердцевидные, дважды перисто-раздельные или перисто-рассечённые, заострённые, располагаются на корневище одиночно; черешки длинные, рассеянно-волосистые.

Сорусы без индузиев, почти округлые. x=30.

Синонимы

Виды

Примечания

Литература 
 
 
 

Телиптерисовые